Plaatsen
Wharton (Cheshire)
Wharton (Cumbria)
Wharton (Herefordshire)
Wharton (Lincolnshire)
Wharton (New Jersey)
Wharton (Ohio)
Wharton (Texas)
Wharton County, een county in de Amerikaanse staat Texas

Personen
Edith Wharton (1862-1937), Amerikaans schrijver en architectonisch ontwerper
Ken Wharton (1916-1957), Brits autocoureur

Overig
Wharton School, businessschool van de University of Pennsylvania
Whartonbekken, een gebied in de Indische Oceaan
Wharton (inslagkrater)